Der Skisprung-Grand-Prix 2010 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Ski Jumping 2010) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 7. August und dem 3. Oktober 2010 an sieben verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Grand-Prix umfasste 9 Einzel- und einen Teamwettbewerb, davon fanden acht Wettbewerbe in Europa und zwei in Asien statt. Seit diesem Jahr gibt es statt des 4-Nations-GP nur noch den Nations-GP, weil kein Springen mehr in Pragelato stattfindet.

Austragungsorte und Springen

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2010/2011
 Skisprung-Continental-Cup 2010/11

Weblinks 
 
 Nationenwertung (PDF; 54 kB)

Einzelnachweise 

Skisprung-Grand-Prix
Sportsaison 2010